Росомаха (Gulo) — рід ссавців з родини куницевих (Mustelidae).

 Росомаха звичайна (Gulo gulo) — вид ссавців з родини куницевих (Mustelidae).

 Росомаха (комікс) (Джеймс Хоулетт, також відомий як Логан) — вигаданий герой коміксів Marvel.

 Росомаха () — фантастичний бойовик 2013 року.

Прізвище 
Відомі носії:
 Росомаха Микола Васильович (1984-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища